Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et M.

Organisations fictives 
 Union des Mondes, dans le cycle de Fondation d'Isaac Asimov.

Codes 
 .um, pour United States Minor Outlying Islands, îles mineures éloignées des États-Unis (un domaine national de premier niveau), en Océanie.

Universités 
Plusieurs universités, dont entre autres :
 Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada
 Université de Montréal, Québec, Canada
 Université de Miami, Floride, États-Unis.

Autres 
 UM, unité multiple en langage ferroviaire, couplage de matériels compatibles, par opposition à US, unité simple.
 Um, une chanson d'Aghostino, sur l'album Collarbones Full of Cocoons (2007).
 UM (Unaccompanied Minor) : sigle utilisé par les compagnies aériennes pour reconnaître les personnes mineures qui voyagent seules.
 U.M pour Urban Music, de plus en plus utilisé dans les nightclubs et par les djs pour regrouper, dans une appellation, les styles Hip Hop, R&B, Reggae/dancehall et Reggaeton.
 Le Um, une confrérie judiciaire du peuple Bassa.